Zagorica (Dobrepolje), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrepolje
 Zagorica (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Zagorica (Mirna), een plaats in de Sloveense gemeente Mirna